Franja je lahko:
Franja Bojc Bidovec, slovenska zdravnica
Kolesarski maraton Franja
Partizanska bolnica Franja